Радиоло́гия (от лат. radius «луч» + λόγος — «учение, наука») — раздел медицины, изучающий применение лучевых методов для диагностики (радиодиагностика) и лечения (радиотерапия) различных заболеваний, а также заболевания и патологические состояния, возникающие при воздействии ионизирующих излучений на организм человека.

В развитие этого направления внесли вклад многие учёные: Рентген, Беккерель, супруги Мария и Пьер Кюри и пр. Руки супругов Кюри покрылись ранами от постоянного контакта с радиоактивными образцами, что стимулировало возникновение идеи об использовании радия в медицинской практике. Пьер Кюри подчеркнул это обстоятельство в Нобелевской речи, с которой выступил 5 июня 1905 года.

Код науки по 4-значной классификации ЮНЕСКО (англ.) — 3201.11 (раздел — медицина).

Первоначально радиология была аспектом медицинской науки, в котором рассматриваются возможности использования электромагнитной энергии, выделяемой рентгеновскими аппаратами или другими подобными приспособлениями с целью получения визуальной информации для медицинского исследования. Радиология, которая включает в себя использование рентгеновского излучения, называется рентгенологией. Сегодня медицинская визуализация больше не ограничивается использованием рентгеновского излучения, а включает в себя исследования с помощью высокочастотных волн, магнитных полей и др.излучений.

Международный день радиологии отмечается ежегодно с 8 ноября 2012 года.

Классификация радиологических методов 
Радиология
 Радиодиагностика
 Радиография
 Радиоизотопная диагностика
 in vivo
 позитронно-эмиссионная томография
 in vitro
 Интервенционная (сочетание диагностики и лечения)
 Рентгенодиагностика
 Ангиография
 Компьютерная томография
 Рентгеноскопия
 Рентгенография
 Флюорография
 Радиотерапия
 Нейтрон-захватная терапия
 Брахитерапия
 Рентгенотерапия

См. также 
 Авторадиография
 Гамма-камера
 Радиационная гигиена

Примечания

Литература 
 Медицинская радиология Л. Д. Линденбратен. И. П. Королюк. Москва, 2000 г.
 Военная токсикология, радиология и медицинская защита / Под ред. Н. В. Саватеева. Л., 1979.